L'appellation "palmier à sucre" peut faire référence à différentes espèces de palmiers telles que :

 le Palmier de Palmyre (Borassus flabellifer L.),
 Arenga pinnata et Arenga sacharifera,
 le Palmier à queue de poisson (Caryota mitis) et Caryota urens

Arecaceae (nom vernaculaire)